Танці на льоду — олімпійська дисципліна фігурного катання, споріднена із бальними танцями.
 Танці на льоду — пам'ятна монета НБУ номіналом 2 грн.
 Танці на льоду — срібна пам'ятна монета НБУ номіналом 10 грн.